Ferral puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 Ferral del Bernesga, localidad del municipio de San Andrés del Rabanedo, provincia de León.
 Ferral, lugar de la parroquia de Arbo, municipio de Arbo, provincia de Pontevedra.

En Portugal 
 Ferral, localidad del municipio de Montalegre.